Конюше́нко — украинская фамилия. Известные носители:

 Конюшенко, Андрей Викторович (род. 1977) — украинский футболист, защитник.
 Конюшенко, Сергей Викторович  (род. 1971) — украинский футболист и тренер.